Jeżewo (gromada w powiecie białostockim) (wysokomazowiecki/białostocki)
 Jeżewo (gromada w powiecie sierpeckim)
 Jeżewo (gromada w powiecie świeckim)